Доња Батина може бити:

 Доња Батина (Коњшчина), насељено мјесто у општини Коњшчина, Република Хрватска
 Доња Батина (Златар), насељено мјесто града Златара, Република Хрватска
 Доња Батина (бивше насеље), бивше насељено мјесто у саставу старе општине Златар-Бистрица, Република Хрватска